Diese Liste erfasst alle benannten mexikanischen Inseln im Pazifik, in der Karibik und im Golf von Mexiko sowie deren Fläche, Einwohnerzahl (2005), bundesstaatliche Zugehörigkeit und das umliegende Gewässer.

Weblink 
 GeoNames

Einzelnachweise 

!
!
Mexiko